Le château de Gironville est une propriété située à Macau en Gironde dans le sud-ouest de la France, à 20 kilomètres au nord de Bordeaux.

Description 
Le domaine a été édifié au  et au début du . Il comporte une demeure avec rez-de-chaussée et un étage carré, des bâtiments agricoles, le tout dans un parc arboré de plusieurs dizaines d'hectares.

Le Château a été la propriété de Lodi-Martin Duffour-Dubergier, maire de Bordeaux au , et a été acheté en 1967 par la famille Allard, également propriétaire du Château Sigognac situé à Saint-Yzans-de-Médoc.
Avant l'arrachage du vignoble aux alentours de 1965, le Château de Gironville était un cru bourgeois en AOC haut-médoc, produit sur la commune de Macau, située à 20 kilomètres de Bordeaux.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Macau
 Château Sigognac

Gironville
Gironville
Gironville